1-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 14 по 17 июля 2016 года на новом легкоатлетическом стадионе в городе Тбилиси, столице Грузии. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1999 года рождения и моложе.

В чемпионате не принимала участие сборная России, поскольку членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в международной федерации было приостановлено с ноября 2015 года из-за допингового скандала.

На старт в 40 дисциплинах чемпионата вышли 900 легкоатлетов из 46 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | EYB — высшее европейское достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 40 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 30 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Июль 2016 года
Спорт в Грузии в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Соревнования по лёгкой атлетике в Грузии
лёгкая атлетика
Чемпионаты Европы в Грузии